Een Zapatista is een:
 Aanhanger van het Bevrijdingsleger van het Zuiden van Emiliano Zapata gedurende de Mexicaanse Revolutie.
 Aanhanger van het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger in Chiapas.